Brom steht für:
 Brom, chemisches Element
 Brom, Figur aus Eragon, Tetralogie von Christopher Paolini

Brom ist der Familienname folgender Personen:
 Cor Brom (1932–2008), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Ellie van den Brom (* 1949), niederländische Eisschnellläuferin
 Gerald Brom (* 1965), US-amerikanischer Künstler und Autor
 Gustav Brom (1921–1995), tschechischer Klarinettist und Bandleader
 John van den Brom (* 1966), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Joseph Brom (1881–1945), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum)
 Robert Henry Brom (1938–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von San Diego
 Walter Brom (1921–1968), deutsch-polnischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Brohm
 Bromm